Die Saison 2012 der Volleyball-Weltliga ist die 23. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 18. Mai und endete am 8. Juli. Polen gewann zum ersten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Im Unterschied zu früheren Ausgaben des Turniers wurde dieses Jahr die interkontinentale Runde in Form von vier Turnieren durchgeführt, d. h. in jeder Gruppe trat jede Mannschaft einmal als Gastgeber gegen die anderen Teams aus seiner Gruppe auf. Die Gruppensieger, der beste Gruppenzweite sowie Gastgeber Bulgarien qualifizierten sich für die Finalrunde. In der Finalrunde wurden die Mannschaften in zwei Dreiergruppen eingeteilt und spielten „jeder gegen jeden“. Die beiden besten Mannschaften jeder Finalgruppe erreichten das Halbfinale.

Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 4. bis 8. Juli in Sofia (Bulgarien) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2012
Weltliga
Sportsaison 2012